Alexandre II de Rússia (Moscou, 1818 - Sant Petersburg, 1881), tsar de Rússia (1855 - 1881) 
 Alexandre II (Milà, ? – Roma, 1073), papa de l'Església catòlica del 1061 al 1073
 Alexandre II d'Imerètia, rei de Geòrgia, fill de Bagrat II d'Imerètia (VI de Geòrgia)
 Alexandre II d'Escòcia (Haddington, East Lothian, 1198 - 1249), rei d'Escòcia
 Alexandre II de l'Epir, rei de l'Epir, fill de Pirros I de l'Epir i Lanassa
 Alexandre II de Macedònia, rei de Macedònia
 Alexandre II de Kakhètia, rei de Kakhètia del 1574 al 1603 i el 1605
 Alexandre II Zabinas, rei selèucida del 126 aC al 122 aC
 Alexandre, emperador de Constantinoble del 912 al 913
 Ptolemeu XI Alexandre II, (abans del 103 aC - 80 aC), rei d'Egipte per menys d'un mes el 80 aC